Hohenofen kan syfta på:

 Hohenofen – tyska namnet på en ort i Tjeckien, se Vysoká Pec (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem)
 Hohenofen, Sieversdorf-Hohenofen – ort, tidigare kommun, Sieversdorf-Hohenofen, Brandenburg